Puchar Estonii w piłce siatkowej mężczyzn 2020 (est. Eesti meeste karikavõistlused võrkpallis 2020) – rozgrywki o siatkarski Puchar Estonii organizowane przez Estoński Związek Piłki Siatkowej (est. Eesti Võrkpalli Liit). Zainaugurowane zostały 26 września. Brało w nich udział 9 klubów.

Rozgrywki składały się z 1. rundy, ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału.

Finał odbył się 22 grudnia 2020 roku w Tartu Ülikooli Spordihoone w Tartu. Po raz siódmy Puchar Estonii zdobył klub .

Puchar Estonii 2020 rozgrywany był ku pamięci Aadu Luukasa, przewodniczącego Estońskiego Związku Piłki Siatkowej w latach 1997-2006.

System rozgrywek 
Rozgrywki o Puchar Estonii 2020 składają się z 1. rundy, ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

Drabinka turniejowa powstaje w drodze losowania zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej. Finaliści Pucharu Estonii 2019 rozlosowywani są z numerami 1 albo 2, pozostali uczestnicy mistrzostw Estonii – z numerami od 3 do 5, natomiast inne drużyny, które zgłosiły się do rozgrywek – z numerami od 6 do 9.

Drużyny wylosowane z numerami 8 i 9 rozgrywki rozpoczynają od 1. rundy, pozostałe zespoły natomiast od ćwierćfinałów.

1. runda, ćwierćfinały i półfinały grane są w postaci dwumeczów. O awansie decyduje liczba zdobytych punktów meczowych. Za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 drużyna otrzymuje 3 punkty, za zwycięstwo 3:2 – 2 punkty, za porażkę 2:3 – 1 punkt, natomiast za porażkę 1:3 lub 0:3 – 0 punktów. Jeżeli po rozegraniu dwumeczu obie drużyny mają taką samą liczbę punktów, o awansie decyduje tzw. złoty set grany do 15 punktów z dwoma punktami przewagi jednej z drużyn.

Zwycięzcy w parach półfinałowych rozgrywają jedno spotkanie finałowe o Puchar Estonii. Nie odbywa się mecz o 3. miejsce.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

1. runda

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Estonii w piłce siatkowej mężczyzn
2020 w Estonii
2020 w piłce siatkowej